Gauss se lahko nanaša na:

 Carl Friedrich Gauss, nemški matematik, astronom in fizik (1777–1855),
 gauss (enota) - za merjenje gostote magnetnega polja.